Клубный кубок UNCAF 1979 — 9-й розыгрыш футбольного турнира под названием Турнир Фратернитад. Турнир вновь стал круговым в двух группах, победители которых в финале определили победителя. Число участников не изменилось — двенадцать клубов из трёх стран. В розыгрыше не участвовали клубы из Коста-Рики, зато приняли участие клубы из Гондураса. Трофей во второй раз завоевал гватемальский клуб «Аврора».

Участники 

 Аврора — чемпион Гватемалы сезона 1978.
 Комуникасьонес — 2-е место в чемпионате Гватемалы сезона 1978.
 Кобан Империал — 3-е место в чемпионате Гватемалы сезона 1978.
 Мунисипаль — 4-е место в чемпионате Гватемалы сезона 1978.
 Мотагуа — чемпион Гондураса сезона 1978/1979.
 Реал Эспанья — 2-е место в чемпионате Гондураса сезона 1978/1979.
 Олимпия — 3-е место в чемпионате Гондураса сезона 1978/1979.
 Бронкос — 4-е место в чемпионате Гондураса сезона 1978/1979.
 ФАС — чемпион Сальвадора сезона 1978/1979.
 Альянса — 2-е место в чемпионате Сальвадора сезона 1978/1979.
 Атлетико Марте — 3-е место в чемпионате Сальвадора сезона 1978/1979.
 Сантьягуэньо — 4-е место в чемпионате Сальвадора сезона 1978/1979.

Групповой этап

Группа 1

Плей-офф за 1 место 

Матч прерван при счёте 1 — 1 во втором тайме дополнительного времени, клубу «Аврора» была присуждена победа со счётом 2 — 0.

Группа 2

Финал

Чемпион

Ссылки 
RSSSF

1978